Bonastre kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Bonastre (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Tarragona, 
 Bonastre (kommun), Katalonien, Província de Tarragona, 

Robotskapade Spanienförgreningar